Volkswagen up! — городской автомобиль, выпускаемый концерном Volkswagen AG. Серийная версия была официально представлена на Франкфуртском автосалоне в 2011 году. Производство было начато в декабре 2011 года в Братиславе, Словакия. Продажи автомобиля на европейском и азиатском рынке начались летом 2012 года. Российская премьера автомобиля состоялась в рамках Московского автосалона в 2012 году.

Volkswagen up! продается также с незначительными отличиями под марками SEAT и Škoda, соответственно как SEAT Mii и Škoda Citigo.

В настоящее время SEAT Mii производится ограниченным тиражом и продается только в Европе.

Примечания

Ссылки 
 Škoda Citigo
 Официальный сайт SEAT
 

up!